

Данку () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Холбока.

Данку () — село у Гинчештському районі.